Mbaka peut désigner :
 Mbaka, un village du Cameroun dans la commune d'Ayos,
 Mbaka, un village du Cameroun dans la commune d'Ebone
 Mbaka'a, un village du Cameroun dans la commune de Bikok,
 Mbaka'a, un village du Cameroun dans la commune de Nkolafamba,
 les Ngbaka, une population d'Afrique centrale.

Homonymie de toponyme